Kandinsky ist eine 2011 gegründete Alternative-Rock-Band aus Dachau in Oberbayern.

Geschichte 
Mitte 2011 wurde die Band Kandinsky von Ben Meyer und Michi Gässl, die bereits vorher zusammen Lieder komponiert haben, gegründet. Kurze Zeit darauf, noch vor dem ersten Auftritt, stieß der dritte Musiker Chris Langer (Gitarre) zur Band. Nach einer Reihe erster rein akustischer Konzerte, komplettierte mit dem Zugang von Marcel Vieregg das letzte Mitglied die Band. Daraufhin beschloss die Band ihre musikalische Ausrichtung mehr auf Rock auszurichten.

2012 folgte eine erste Reihe von 10 Konzerten und mit Revolution ihre erste EP. Im Jahr darauf nahm die Band am weltweiten Bandcontest Emergenza teil und reiste als bayerischer Regionalsieger zum Deutschland Finale nach Berlin. Dort belegte sie Platz 4, bereits mit ihrem neuen Schlagzeuger Patrick Kerling.

Es folgten Interviews bei regionalen und überregionalen Tageszeitungen und im Radio. Am 29. Juli 2014 erschien mit Lost Conversations ihr Debütalbum.

Die Band Kandinsky hatte 2014 neben Konzerten auch einen Auftritt als Headliner auf dem Rock am See und war auch auf dem Sammersee Festival vertreten.

Im Juni 2016 spielte Kandinsky als Vorband für die Band Madsen am Dachauer Musiksommer. 2017 trat Kandinsky beim Live Festival im polnischen Oświęcim zusammen mit Shaggy und den Scorpions auf.

Diskografie 
 2012: Revolution (EP)
 2014: Lost Conversations (Album)

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Alternative-Rock-Band
Deutsche Band